Marcus Olsson (né le  à Trelleborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Trelleborgs IF, il rejoint les équipes de jeunes du Malmö Redhawks. Il dispute son premier match en senior avec l'équipe première dans l'Elitserien 2005. À l'issue de la saison, l'équipe est reléguée dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois. Les Redhawks remportent l'Allsvenskan 2006. Olsson rejoint alors les Nybro Vikings IF pendant deux saisons puis revient à Malmö en 2008. En 2011, il est assistant-capitaine de Jesper Mattsson.

Carrière internationale
Il a représenté la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Skåne || TV-Pucken || 8|| 2|| 6|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Malmö Redhawks J20 || J20 SuperElit || 27|| 5|| 12|| 17|| 33|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Malmö Redhawks J18 || J18 Allsvenskan || 6|| 2|| 1|| 3|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Malmö Redhawks J20 || J20 SuperElit || 31|| 12|| 6|| 18|| 6|| 8|| 5|| 2|| 7|| 6
|-
| 2003-2004|| Malmö Redhawks J20 || J20 SuperElit || 28|| 17|| 18|| 35|| 12|| 3|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Malmö Redhawks J20 || J20 SuperElit || 3|| 3|| 0|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Malmö Redhawks || Allsvenskan|| 13|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Nybro Vikings IF|| Allsvenskan|| 37|| 6|| 9|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Nybro Vikings IF|| Allsvenskan|| 39|| 11|| 12|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Malmö Redhawks || Allsvenskan|| 45|| 5|| 17|| 22|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks || Allsvenskan|| 42|| 5|| 13|| 18|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010 || Malmö Redhawks || TE || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan|| 39|| 4|| 13|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 ||HK Jesenice || EBEL|| 14|| 6|| 9|| 15|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Sparta Sarpsborg || GET Ligaen|| 24|| 8|| 16|| 24|| 12|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2012-2013|| Vienna Capitals || EBEL || 48|| 18|| 13|| 31|| 4|| 15|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
|2013-2014 || Vienna Capitals || EBEL || 52|| 13|| 11|| 24|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| 10|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2014-2015 || HC Innsbruck || EBEL || 40 || 4 || 11 || 15 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen ||40 ||11 ||23 ||34 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen ||35 ||9 ||17 ||26 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen ||42 ||11 ||15 ||26 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen ||39 ||16 ||23 ||39 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen ||48 ||18 ||24 ||42 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen ||44 ||28 ||29 ||57 ||8 ||6 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
| 2021-2022 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen  ||  ||

Références

Naissance en septembre 1986
Naissance à Trelleborg
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du Frederikshavn IK
Attaquant de hockey sur glace